Mirax Plaza (Москва, Россия) — деловой комплекс Миракс-Плаза, расположенный на пересечении Кутузовского проспекта, ТТК и улицы Кульнева неподалёку от Москва-Сити.
 Миракс Плаза (Киев Украина) — многофункциональный комплекс в Киеве. В сентябре 2008 года Mirax Group заявила о приостановке строительства многофункционального 46-этажного комплекса Миракс-плаза. Объект был заморожен на уровне 11-го этажа.

Примечания